Felsenkirche (Idar-Oberstein), in Idar-Oberstein in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Felsenkirche (Lüderitz), in de Namibische stad Lüderitz
Felsenkirche St. Michael, in Raron in het Zwitserse kanton Wallis.